Nectonema är ett släkte av djur som beskrevs av Addison Emery Verrill 1873. Enligt Catalogue of Life ingår Nectonema i familjen Nectonemidae, ordningen Nectonematoidea, fylumet tagelmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Nectonematidae, ordningen Nectonematida, fylumet tagelmaskar och riket djur. 

Nectonema är enda släktet i familjen Nectonemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Tagelmaskar
Nectonema